Васи́лий Кра́вченко:
 Кравченко, Василий Григорьевич (1862—1945) — советский и украинский диалектолог, этнограф и писатель.
 
 Кравченко, Василий Фёдорович (1921—1960) — гваррдии младший лейтенант, Герой Советского Союза.